Iuri Patrikeev (nascut el 28 de setembre de 1979) és un lluitador armeni d'origen rus, que guanyà la medalla de bronze en la categoria de lluita grecoromana masculina de 120 kg durant els Jocs Olímpics d'estiu 2008.

Enllaços externs 
 Biografia

Lluitadors russos
Esportistes armenis als Jocs Olímpics d'estiu de 2008
Medallistes als Jocs Olímpics d'estiu de 2008
Esportistes als Jocs Olímpics d'estiu de 2012
Alumnes de la Universitat Estatal de Cultura Física, d'Esport i de Turisme del Kuban
Persones de la província de Kírov
Lluitadors soviètics